Сура́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний схід від Парижа, 50 км на схід від Безансона.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Суран на сайті французького Національного інституту географії
 Суран на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Суран на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Суран на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Суран на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ду

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ду